Eldora è un toponimo che può essere riferito a:

Stati Uniti d'America
Eldora (Colorado)
Eldora (Florida)
Eldora (Iowa)
Eldora (New Jersey)
Eldora (Pennsylvania)
Eldora (Virginia Occidentale)